

Botanica 
 Satsuma – nome comune del Citrus × unshiu

Geografia

Giappone 
 Satsuma – comune del distretto di Satsuma, prefettura di Kagoshima
 Satsuma – vecchia provincia
 Dominio di Satsuma – feudo giapponese nel periodo Edo (1603-1868)
 Penisola di Satsuma – penisola di Kyūshū

Stati Uniti d'America 
 Satsuma – città della Contea di Mobile, Alabama

Altro 
 Satsuma – nave da battaglia giapponese
 Ribellione di Satsuma – rivolta di ex-samurai contro il governo Meiji nel Giappone del XIX secolo